Kid Lucky (Lucky Luke), een stripverhaal uit de reeks Lucky Luke met de kindversie van Lucky Luke
 De avonturen van Kid Lucky, een stripreeks rond hetzelfde personage